L'expression Porte dorée peut faire référence à :
 la Porte dorée de la vieille ville de Jérusalem, à Jérusalem (probablement depuis le ) ;
 la Porte dorée, à Kiev (construite entre 1017 et 1024) ;
 la Porte dorée (Vladimir) (construite entre 1158 et 1164) ;
 la Porte dorée de Béjaïa (construite entre le milieu et la fin du ) ;
 la Porte dorée, à Prague, dont le nom provient de la mosaïque de 1370-1372 dont elle est ornée ;

Et à Paris elle désigne :
 depuis la construction de l'Enceinte de Thiers (1841-1844), la Porte Dorée ou porte de Picpus, porte de Paris située sur les boulevards extérieurs dans le quartier du Bel-Air du  de Paris en France ;
 la Porte Dorée, station de la ligne 8 du métro de Paris desservant cette la porte éponyme ;
 le palais de la Porte-Dorée situé à proximité de la porte du même nom, qui abrite la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et l'Aquarium du palais de la Porte-Dorée ;

Voir aussi